На Евровидении 2008 Бельгиию представила группа Ishtar с песней O julissi, но не проходит в финал и занимает 17 место с 16 баллами в первом полуфинале. Для исполнения песни O julissi, использовался не существующий официально язык - Ishtar.

Состав группы 
В самой группе выступает 10 человек, однако только 6 из них по правилам конкурса песни Евровидение могли быть на сцене. В Белград отправился следующий состав:
 Соткин Батист (Soetkin Baptist)
 Михель Вангелуве (Michel Vangheluwe)
 Анн Вандале (Ann Vandaele)
 Марлен Вандале (Marleen Vandaele)
 Ганс Вандале (Hans Vandaele)
 Эльс Вандале (Els Vandaele)

Национальный отбор 
23 ноября было подано 450 заявок. Всего было 4 четвертьфинала(27 января, 3, 10, 17 февраля), 2 полуфинала (24 февраля и 2 марта), финал 9 марта.

Финал

Голосование 
Самое большое (10) баллов в полуфинале Бельгии дали

В полуфинале

В финале

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения 

Страны на «Евровидении-2008»